Banco de Galicia puede hacer referencia a:
Banco Galicia, un banco privado de la República Argentina;
Banco de Galicia, una entidad financiera de Galicia, España;
banco de Galicia, un monte submarino en el océano Atlántico.